Saam ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Saam, iranischer Schauspieler
 Hermann Saam (1910–2005), deutscher Diplomat und Politiker 
 Marianne Saam (* 1976), deutsche Ökonomin
 Nicole Saam (* 1964), deutsche Sozialwissenschaftlerin
 Werner Saam (1900–1960), deutscher Pianist, Chorleiter und Dirigent

SAAM steht als Abkürzung für:
 Smithsonian American Art Museum, eine Sammlung US-amerikanischer Kunst in Washington, D.C. 
 SAAM (Spanish American Art Museum), Jazzalbum von Marta Sánchaz (2022)
 Software Architecture Analysis Method, Verfahren zur Bewertung von Software-Architekturen
 Surface-to-Air Anti-Missile, siehe Flugabwehrrakete

Siehe auch:
 Sahm
 Zahm

Abkürzung